Lincolnshire (graafschap), een traditioneel graafschap in Engeland
Lincolnshire (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Lincolnshire (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky